Der Dreiband Grand Prix 1993/4 war das 46. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 17. bis zum 21. März 1993 in Backnang statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "GERMAN OPEN 1993" ausgetragen.

Geschichte 
Dick Jaspers gewann bei den German Open sein viertes Grand-Prix-Turnier. Im Finale schlug er Sang Chun Lee mit 3:1 Sätzen. Im kleinen Finale siegte Torbjörn Blomdahl gegen Rekordweltmeister Raymond Ceulemans mit 3:2 Sätzen.

Turniermodus 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich sechs Spieler für das Hauptturnier. Die drei Qualifikationsrunden und das Hauptturnier wurden auf drei Gewinnsätze gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

Dritte Qualifikationsrunde

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1993/4
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in Backnang